Поскашор:

Реки
 Поскашор (приток Хейгияхи)
 Поскашор (приток Хулги)